A828 steht für:
 A828 road, Fernverkehrsstraße in Schottland
 Bundesautobahn 828, geplante deutsche Autobahn